Grimes puede hacer referencia a:

Lugares 
Varios lugares de Estados Unidos:
 Grimes, un pueblo en el estado de Alabama.
 Grimes, un lugar designado por el censo en el estado de California.
 Grimes, un municipio en el estado de Iowa.
 Grimes, una ciudad en el estado anterior.
 Grimes, un condado en el estado de Texas.

Personas 
 Grimes (1988), seudónimo de la cantante canadiense Claire Boucher.
 James Walter Grimes (1953), un botánico estadounidense.
 Scott Richard Grimes (1971), un actor, músico y artista de voz estadounidense.
 Shenae Sonya Grimes (1989), una actriz canadiense.
 Victor «Vic» Grimes (1963), un luchador profesional estadounidense.